Fouchard ist der Familienname folgender Person:

 Julien Fouchard (* 1986), französischer Radrennfahrer.

Außerdem steht Fouchard für:

 die Glefe, eine hellebardenähnliche Stangenwaffe.